Die Brasil Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. Februar bis zum 2. März 2014 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships sowie in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Brasil Open, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur höheren Kategorie ATP World Tour 500.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Brasil Open 2014 fand vom 22. bis zum 24. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Brasil Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
ATP São Paulo